Antonino Cascino – generale italiano
 Generale Antonino Cascino – cacciatorpediniere della Regia Marina